Dryopidae é uma família de escaravelhos aquáticos, da superfamília Byrrhoidea. Foi descrita por Billberg em 1820.

Géneros
 Ahaggaria Bollow, 1938
 Ceradryops Hinton, 1937
 Drylichus Heller, 1916
 Dryops Olivier, 1791
 Elmomorphus Sharp, 1888
 Elmoparnus Sharp, 1882
 Geoparnus Besuchet, 1978
 Guaranius Spangler, 1991
 Helichus Erichson, 1847
 Holcodryops Spangler, 1987
 Malaiseianus Bollow, 1940
 Onopelmus Spangler, 1980
 Oreoparvus Delève, 1965
 Parahelichus  Bollow, 1940
Parnida, Broun, 1880
 Pelonomus Erichson, 1847
 Phallodryops, Delève, 1963
 Pomatinus, Sturm 1853
 Postelichus Nelson, 1989
 Praehelichus, Bollow, 1940
 Protoparnus Sharp, 1883
 Pseudopelonomus Brown, 1981
 Quadryops Perkins & Spangler, 1985
 Rapnus Grouvelle, 1899
 Sostea Pascoe, 1860
 Sosteamorphus Hinton, 1936
 Strina Redtenbacher, 1867
 Stygoparnus Barr & Spangler, 1992
 Uenodryops Satô, 1981
 Palaeoriohelmis Bollow, 1940 (extinto)
 Potamophilites Haupt, 1956(extinto)

 
Famílias de coleópteros